Żarki ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Żarki, Stadt in der Woiwodschaft Schlesien
 Żarki (Libiąż), Dorf der Gmina Libiąż in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Żarki, heute Żarki Średnie, ein Dorf der Gmina Pieńsk in der Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Żarki Małe
 Żarki Wielkie
 Żarki-Letnisko